Nemes Krisztián műfordító
 Nemes Krisztián (1976–2008) az MH PRT tűzszerész részlegének parancsnoka, posztumusz őrnagy
 Nemes Krisztián (1987) szövegíró
 Nemes Krisztián (1999) rövidpályás gyorskorcsolyázó